Romanowski (féminin : Romanowska, neutre : Romanowscy) sont des noms de famille d'origine polonaise. Ils peuvent faire référence à :

 Bill Romanowski, footballeur américain,
Bolesław Romanowski, militaire polonais,
 , athlète polonais,
 , actrice polonaise,
 , poète polonais,
 , publicitaire polonais.